Toponímia: Salar (Granada), municipi de la província de Granada
 Etnografia: Els salars són un poble turcman que viu a l'est de la Xina
 Lingüística: llengua salar, tipus de llengua turquesa
 Història: salar (rang), rang militar
 Gastronomia: amanir usant la sal comuna
 Lingüística: català salat
 Hidrografia: 
 Salar (llac), llac superficial amb altes concentracions de sal
 Llac sec, llac superficial que s'asseca periòdicament i, deixant grans quantitats de sal a la superfície